USS Auk peut faire référence à:
 , dragueur de mines de la classe Lapwing de l'US Navy lancé le  à New York ;
 , dragueur de mines de la classe Auk de l'US Navy lancé le  à Portsmouth, Virginie.

Références 

Auk